Акатита има више значења:
 Акатита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акатита (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акатита (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акатита (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акатита (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Акатита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику